Napjainkban a MÁV 431 sorozatú villamosmozdonyt hívják így, amely eredetileg MÁV V43 néven volt ismert.

A MÁV a 431 sorozatba eltérő pályaszámtartományokkal két különböző sorozatú porosz eredetű mozdonyt sorolt be:

 A MÁV 431,001-431.010 tartományba eredetileg a Porosz G7 sorozata volt, a
 MÁV 431,301-431-307 tartományba eredetileg a Porosz G7.2 sorozata, a fenti típus kompaund változata volt.